Peter Hall (1930–2017) angol színházi és filmrendező
 Peter Hall (1932–2014) angol urbanista